Alaska, estat dels Estats Units
 Alaska (cantant), cantant espanyola de nom de naixement Olvido Gara Jova
 Alaska Airlines, companyia aèria
 Alaska, terra d'aventures, pel·lícula de 1996 dirigida per Fraser Clarck Heston
 '''Alaska, pel·lícula de 2015 dirigida per Claudio Cupellini